Leptochela är ett släkte av kräftdjur. Leptochela ingår i familjen Pasiphaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Leptochela